A Servilia gens (Servilius nemzetség) egy Alba Longa városából származó ókori római nemzetség volt, amit a hagyomány szerint Tullus Hostilius telepített át Rómába, és sorolt a patríciusok közé. (Később plebejus Serviliusokról is tudunk.) A Serviliusok számos családja ismert, az alábbi cognomenekkel: Ahala, Axilla, Caepio, Casca, Geminus, Glaucia, Globulus, Priscus (Fidenas és Structus agnomennel), Rullus, Tucca és Vatia (Isauricus agnomennel). A család első, consuli hivatalt viselt tagja Publius Servilius Priscus Structus volt (i. e. 495), az utolsó pedig Quintus Servilius Silanus 189-ben.

A Servilius Ahalák 

Caius Servilius Structus Ahala – consul i. e. 478-ban, hivatali évében halt meg
Caius Servilius Structus Ahala – magister equitum i. e. 439-ben, a zsarnokságra törő Spurius Maelius meggyilkolása után önkéntes száműzetésbe kényszerült
Caius Servilius Structus Ahala – consul i. e. 427-ben
Caius Servilius Ahala – magister equitum i. e. 389-ben és 385-ben
Quintus Servilius Ahala – kétszeres consul (i. e. 365, 362), dictator i. e. 360-ban
Quintus Servilius Ahala – magister equitum i. e. 351-ben, consul i. e. 342-ben

A Servilius Axillák 

Caius Servilius Axilla – consuli hatalmú katonai tribunus (i. e. 419; 418), magister equitum (i. e. 418). Livius szerint Quintus Servilius Priscus Fidenas fia volt, de Ahalának is nevezték.

A Servilius Caepiók 

Cnaeus Servilius Caepio – consul i. e. 253-ban
Cnaeus Servilius Caepio – az előbbi fia vagy unokája, consul i. e. 203-ban
Cnaeus Servilius Caepio – az előbbi fia, consul i. e. 169-ben
Quintus Fabius Maximus Servilianus – az előbbi fia, consul i. e. 142-ben; adoptálták a Fabiusok közé
Cnaeus Servilius Caepio – az előbbi testvére, consul i. e. 141-ben, censor i. e. 125-ben
Quintus Servilius Caepio – az előbbiek testvére, consul i. e. 140-ben
Quintus Servilius Caepio – az előbbi fia, consul i. e. 106-ban
Quintus Servilius Caepio – talán az előbbi fia, quaestor i. e. 100-ban
Quintus Servilius Caepio – az előbbi fia, anyja révén ifjabb Cato féltestvére; i. e. 72-ben katonai tribunusként harcolt Spartacus ellen. Röviddel ezután a thrakiai Ainoszban halt meg, útban Kis-Ázsia felé.
Quintus Servilius Caepio – Caesar támogatója i. e. 59-es consuli évében, egy időben Caesar Iulia nevű lányának jegyese
Quintus Servilius Caepio Brutus – az előbbi unokaöccse és fogadott fia
Cnaeus Servilius Caepio – Claudius császár Servilia nevű feleségének apja, hajótörésben halt meg

A Servilius Cascák 

Caius Servilius Casca – néptribunus i. e. 212-ben, amikor nem állt ki rokona, a csalással vádolt Marcus Postumius adóbérlő mellett
Publius Servilius Casca – néptribunus i. e. 44-ben, Caesar gyilkosainak egyike; ő adta le az első döfést. Mivel rövidesen menekülve elhagyta Rómát, megfosztották tribunusi hivatalától. Nem sokkal a philippi csata után halt meg, amiben részt vett.
Caius Servilius Casca – az előbbi fivére, Caesar barátja és gyilkosainak egyike

A Servilius Geminusok 

Publius Servilius Geminus – consul i. e. 252-ben és i. e. 248-ban
Cnaeus Servilius Geminus – az előbbi fia, consul i. e. 217-ben
Caius Servilius Geminus – consul i. e. 203-ban
Marcus Servilius Pulex Geminus – consul i. e. 202-ben
Marcus Servilius Geminus – consul 3-ban; cognomenje csak Valerius Maximustól ismert

A Servilius Glauciák 

Caius Servilius Glaucia – praetor i. e. 100-ban, Lucius Appuleius Saturninus néptribunus szövetségese, az év politikai harcainak résztvevője és áldozata

A Servilius Globulusok 

Publius Servilius Globulus – néptribunus i. e. 67-ben, majd praetor Asia élén i. e. 65-64 során. Tribunusként megtiltotta Caius Cornelius nevű kollégája egy senatusnak nem tetsző javaslatának felolvasását, ám utóbb őt magát vonták felelősségre a tiltás megszegéséért.

A Servilius Priscusok 

A Priscusok voltak a Structus és a Fidenas agnomenek viselői.

Publius Servilius Priscus Structus – consul i. e. 495-ben
Quintus Servilius Priscus Structus – az előbbi fivére, magister equitum i. e. 494-ben
Spurius Servilius Priscus Structus – consul i. e. 476-ban. A Ianiculust elfoglaló etruszkok ellen hiába indított támadást, és csak kollégája segítsége mentette meg seregét a teljes pusztulástól. Hivatali éve lejártával kudarca miatt perbe fogták, de felmentették.
Quintus Servilius Priscus Structus – talán a magister equitum fia, consul i. e. 468-ban és 466-ban.
Publius Servilius Priscus Structus – i. e. 476 consuljának a fia, consul i. e. 463-ban. Hivatali évében elvitte a pestis.
Quintus Servilius Priscus Structus Fidenas – az előbbi fia, dictator i. e. 435-ben és 418-ban. Utódai a Structus nevet elhagyva a Fidenast vitték tovább.
Quintus Servilius Priscus Fidenas – az előbbi fia, hatszoros consuli hatalmú katonai tribunus (i. e. 402; 398; 395; 390; 388; 386), interrex i. e. 397-ben.
Quintus Servilius Priscus Fidenas – az előbbi fia, háromszoros consuli hatalmú katonai tribunus (i. e. 382; 378; 369)
Spurius Servilius Priscus – censor i. e. 378-ban.

A Servilius Rullusok 

Lucius Servilius Rullus – néptribunus i. e. 63-ban, Octavianus hadvezére a perusiai háborúban (utóbbiról elképzelhető, hogy hasonló nevű fia volt).

A Servilius Tuccák 

Cnaeus Servilius Tucca – consul i. e. 284-ben.

A Servilius Vatiák 

Publius Servilius Vatia Isauricus – consul i. e. 79-ben, censor i. e. 55-ben.
Publius Servilius Vatia Isauricus – consul i. e. 48-ban és 41-ben.

Családfa 

(Cos. = consul, b. = születés éve, d. = halál éve, Pont.Max. = Pontifex Maximus, Aed. = aedilis, pr. = fogság, Cens. = censor)

Fordítás 

Római nemzetségek
Családfák

fi:Servilius